Sudice est un toponyme qui peut désigner :

Sudice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Sudice, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Sudice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie